Rhipidura habibiei — вид воробьиных птиц из семейства веерохвостковых, описанный в 2020 году (вместе с девятью новыми видами и подвидами, эндемиками островов Уоллесии, открытыми в 2009—2013 годах).

Распространение 
Эндемики гористой части острова Пеленг (Индонезия).

Описание 
От других видов своего рода веерохвосток Rhipidura habibiei можно отличить по чёрной отметине под чёрным пятном на груди птицы, ярко-белому горлу и отчетливой вокализации при ухаживании.

Потенциальную угрозу для вида могут представлять сведение лесов и лесные пожары.

Примечания 

Веерохвостковые
Птицы Юго-Восточной Азии
Эндемики Индонезии
Животные, описанные в 2020 году